El Torneig de Budapest 2016, oficialment conegut com a Hungarian Ladies Open 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 27 de juliol de 2017 al Europe Tennis Center de Budapest, Hongria. Va recuperar la categoria dins el circuit WTA després desaparèixer l'any 2014 i haver-se refundat l'any anterior dins els Circuit ITF en la categoria de 100.000$.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017